LTU har flere betydninger:
 LTU Arena – nuværende Esprit Arena (2012), hjemmebane for Fortuna Düsseldorf
 Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole – ungdomsskole i Kongens Lyngby